Rafael Nadal era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Novak Đoković con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Roger Federer (quarti di finale, ritirato)
 Alexander Zverev (secondo turno)
 Dominic Thiem (secondo turno)
 Kei Nishikori (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Stefanos Tsitsipas (semifinale)

 Marin Čilić (secondo turno)
 Fabio Fognini (terzo turno)
 Karen Chačanov (terzo turno)
 Daniil Medvedev (primo turno)
 Borna Ćorić (terzo turno)
 Nikoloz Basilašvili (terzo turno)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Marco Cecchinato (secondo turno)

Qualificati 

  Daniel Evans (primo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Cameron Norrie (secondo turno)

  Benoît Paire (primo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)

Wildcard 

  Andrea Basso (primo turno)
  Matteo Berrettini (terzo turno)

  Jannik Sinner (secondo turno)
  Lorenzo Sonego (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2019